Guánica (gemeente), een gemeente in de Amerikaanse vrijstaat Puerto Rico
 Guánica (plaats), een plaats in bovenstaande gemeente